Rezultati Prvenstva Anglije 1898 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Reginald Doherty :  Laurie Doherty  6-3 6-3 2-6 5-7 6-1

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1898